Аретуза, или Месть и Любовь () — «балет, положенный на музыку» (опера-балет) в одном акте из трёх  и с прологом композитора Андре Кампра на либретто Антуана Данше по VI книге «Метаморфоз» Публия Овидия Назона. Премьерный показ, сыгранный труппой Королевской академии музыки, состоялся 14 июля 1701 года и имел небольшой зрительский успех.

В последующее время сочинение неоднократно возобновлялось на сцене. В том же году партитура оперы-балета была опубликована Кристофом Баллардом под названием «Алфей и Аретуза». Под этим же названием опера-балет была снова поставлена в Королевской академии музыки 22 августа 1752 года. В переработанном виде сочинение было представлено Антуаном Довернье всё в той же Королевской академии музыки 8 августа 1758 года. 15 октября 1762 года в театре де Шуази «Алфей и Аретуза» была представлена королю в хореографии Антуана и  Бандьери де Лавалей.

Действующие лица

Сюжет 
История любви речного божества Алфея к Аретузе. Аретуза была нимфой из свиты богини Дианы, покровительницы охоты. В прологе нимфы и охотники, вместе с божеством Весны и нимфой реки Сена, поют о силе любви. В первом выходе Аретуза присутствует на свадьбе Прозерпины и Плутона в подземном мире, откуда бежит, как только там появляется Алфей. Во втором выходе она оказывается в море, на свадьбе Нептуна и Фетиды. Нептун и Фетида помогают Алфею встретиться с Аретузой. Во время их встречи нимфа признаётся речному божеству, что бежала от него из-за обета целомудрия, который она принесла богине Диане. В третьем выходе Аретуза возвращается на землю и оказывается свидетельницей пылкой страсти богини Дианы к Эндимиону. Наконец, Аретуза, как до неё Прозерпина, Фетида и Диана, поддаётся чувству и соединяется с Алфеем.

Примечания

Ссылки 
 André Campra. «Arethuse, ou la Vengeance de l’Amour»
 Arethuse, ou la Vengeance de l’Amour, 1701. // Gallica, Национальная библиотека Франции

Опера-балет
Оперы на французском языке
Музыкальные произведения 1701 года
Оперы 1700-х годов
1701 год в театре
Театр Пале-Рояль